Хмелина — топоним в России:

 Хмелина — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Хмелина — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Хмелина — река в Тамбовской области России, левый приток Керши.